Killer Women est une série télévisée argentine diffusée entre le  et le  sur Canal 13.
 Killer Women est une série télévisée américaine diffusée à partir de 2013 sur ABC